Fidanza ist der Familienname folgender Personen:

 Arianna Fidanza (* 1995), italienische Radrennfahrerin
 Carlo Fidanza (* 1976), italienischer Politiker
 Francesco Fidanza (1749–1819), italienischer Maler
 Giovanni Fidanza (* 1965), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni di Fidanza (genannt Bonaventura; 1221–1274), Theologe, Generalminister der Franziskaner und Kardinal 
 Martina Fidanza (* 1999), italienische Radrennfahrerin